Chambon-le-Château foi uma antiga comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estendia-se por uma área de 8,12 km². 

Em 1 de janeiro de 2019, passou a fazer parte da nova comuna de Bel-Air-Val-d'Ance.

Demografia 

Antigas comunas de Lozère